Хот Спрингс има више значења:
 Округ Хот Спрингс (Вајоминг)
 Хот Спрингс (Вирџинија)
 Хот Спрингс (Јужна Дакота)
 Хот Спрингс (Арканзас)
 Хот Спрингс (Монтана)
 Хот Спрингс (Северна Каролина)